Just Dance, debuutnummer van zangeres Lady Gaga uit 2008
 Just Dance (computerspelserie), een computerspelserie van Ubisoft
 Just Dance (computerspel), muziekspel uit 2009